Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Abierto Mexicano Telcel 2015 der Damen. Insgesamt nehmen 32 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 21. bis 23. Februar 2015 stattfindet.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2015
Tennisturnier in Acapulco